

Persone
 Anatolij Ivanovič Akimov (1947-2002) – pallanuotista russo
 Nikolaj Pavlovič Akimov (1901-1968) – scenografo, regista e teorico sovietico del teatro russo
 Vladimir Ivanovič Akimov (1953-1987) – pallanuotista sovietico

Altro
 4521 Akimov – asteroide